Хардиков — русская фамилия. Известна с XVII века как дворянская фамилия Курской губернии

Известные носители 
 Хардиков, Михаил Юрьевич (род. 1982) — российский энергетик и организатор производства.
 Хардиков, Юрий Анатольевич (род. 1958) — российский предприниматель и политик.
 Хардиков, Яков Давыдович (1909—2003) — старший лейтенант, Герой Советского Союза (1944).

Примечания